{{infookvir himna
 |naslov        = Himna: Brode moj
 |latinica      = 
 |naslov-hr     = 
 |slika         = 
 |opis_slike    = 
 |država        = 
 |jezik         = hrvatski
 |tekstopisac   = Ivan Holik
 |skladatelj    = Viktor Zovak
 |ostali_nazivi = Himna MNK Brod
 |prihvaćena    = 20. studeni 2016.
 |zvuk          = 
 |naslov_zvuka  = 
 |wikizvor      = 
 |bilješke      =  Izvedba: Underborn - Brode moj (himna MNK Brod)
Aranžman: Viktor Zovak i Zvonimir Blažanović (bubnjevi)
Produkcija/mix/mastering: Studio "Depth".
}}

MNK Brod je hrvatski malonogometni klub iz Slavonskog Broda. U sezoni  nastupa u 2. HMNL – Istok.  

O klubu
Osnovan je 21. studenog 2013. godine, a osnivačkoj skupštini nazočili su Mario Holik, Domagoj Mišković, Ivan Vidović, Nikola Adrović, Antonio Basara, Igor Vidović, Ivan Holik, Ivan Smolčić i Domagoj Bilić. Klub je osnovan s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja futsala u gradu Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji. Klub svoje domaće utakmice igra u kultnoj sportskoj dvorani "Brod".

Sportska natjecanja

Domaća natjecanja

 Statistike i rekordi Zaključno sa sezonom 2019./2020. Trenutačna momčad Ažurirano: listopad 2021.''

Prijašnji treneri

Vanjske poveznice 
 mnkbrod.hr
 MNK Brod, facebook stranica

Izvori 

Brod
Brod